«Раба́ любви́» — советский драматический художественный фильм 1975 года режиссёра Никиты Михалкова, в основу которого положена идея интерпретации судьбы актрисы Веры Холодной.

Сюжет 
Осень 1918 года. В России полыхает Гражданская война. Москва занята большевиками. На пока ещё белом Юге страны спешно доснимается салонный фильм-мелодрама под названием «Раба любви» с участием звезды немого кино Ольги Вознесенской (прототип — Вера Холодная).

В большинстве своём члены съёмочной группы стараются не интересоваться врывающейся в их жизнь политикой и жить так, как давно привыкли. Продолжение их привычной жизни видится им в Париже. Разве что оператор Потоцкий — революционер-подпольщик — сознательно участвует в вооружённом противостоянии красных и белых. Ссылаясь на «лабораторный брак», он списывает киноплёнку, которую потом использует для нелегальных съёмок бесчинств белых в целях красной пропаганды.

Вознесенская — кинодива, которую буквально носят на руках, — так же далека от политики, как и остальные члены съёмочной группы. В силу различных причин она заинтересовывается по-своему неравнодушным к ней оператором Потоцким, а впоследствии — и его подпольной деятельностью, представляющейся ей романтично прекрасной.

В результате Вознесенская становится свидетельницей страшных сцен расстрела красноармейцев и убийства Потоцкого, которого успела полюбить.

В финале Вознесенская оказывается вовлечённой в подпольную деятельность. Желая спасти её, большевики сажают Вознесенскую в трамвай и приказывают вагоновожатому доставить её в центр города. Но водитель сбегает к белым казакам, сообщает им, что в вагоне — революционерка, и за уходящим трамваем начинается погоня, исход которой предопределён.

В ролях 

 Елена Соловей — Ольга Николаевна Вознесенская, актриса
 Родион Нахапетов — Виктор Иванович Потоцкий, кинооператор, революционер-подпольщик
 Олег Басилашвили — Савва Яковлевич Южаков, продюсер
 Александр Калягин — Александр Александрович Колягин, режиссёр Константин Григорьев — капитан Федотов, начальник контрразведки Евгений Стеблов — Алексей Канин, актёр Вера Кузнецова — Любовь Андреевна, мать Ольги Никита Михалков — Иван, революционер-подпольщик Николай Пастухов — Вениамин Константинович, сценарист Готлиб Ронинсон — Иван Карлович Фигель, бухгалтер Михаил Чигарёв — Вялин, бывший агент царской охранки Александр Яковлев — Саша, ревкомовец Вадим Вильский — ассистент режиссёра Инна Ульянова — актриса с букетом Александр Адабашьян — режиссёр немого кино Юрий Богатырёв — Владимир Алексеевич Максаков, актёр''

Создание 
Впервые за сценарий о Вере Холодной взялись Андрей Кончаловский и Геннадий Шпаликов. Главную роль писали для актрисы Инны Гулая — внешне похожей на Холодную. Сценарий немой черно-белой «ретро-картины», комедии по жанру, назывался «Нечаянные радости». Но совместная работа двух сценаристов не сложилась и новым соавтором Кончаловского стал Фридрих Горенштейн. По созданному ими сценарию фильм о Вере Холодной в 1974 году начал снимать Рустам Хамдамов, но съёмки были прерваны (вследствие несогласия Хамдамова с утверждённым вариантом сценария). Михалкову предложили закончить фильм, но тот, отчасти из уважения к работе Хамдамова решил полностью переснять картину, но уже по другому сценарию.

Примечания

Ссылки 
 Никита Михалков — о Русской эмиграции, Русская эмиграция — о Никите Михалкове Из статьи «Русский дореволюционный кинематограф и Вера Холодная» // Вече. — 1976 г.

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы Никиты Михалкова
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы-биографии СССР